Закон об авторском праве 1790 года () — первый Федеральный закон, регулирующим авторское право в Соединённых Штатах Америки. Поставленной задачей закона стало "поощрение обучения, " и это достигалось путём обеспечения автору «исключительного права на свободу печати, переиздания и торговли» для произведений на срок 14 лет, с правом пролонгации на один дополнительный срок в 14 лет, если владелец авторских прав жив.

Ранние разработки 

Принятый в 1710 году британский Статут королевы Анны, регламентирующий авторские права, не распространялся на американских колонии. Экономики колоний были в основном аграрными, поэтому необходимости в подобном законе не возникало, в результате чего только три местных закона об авторском праве действовали на территории некоторых колоний в Америке вплоть до 1783 года. Двое из этих законов были ограничены до семи лет, третий ограничивался сроком на пять лет.

В 1783 году комитет Континентального конгресса пришёл к выводу, что:

Несмотря на это, в соответствии со Статьями Конфедерации, у Континентального Конгресса не было полномочий издать отдельный закон об авторском праве. Временным выходом из ситуации стала резолюция, призывающую штаты защищать права авторов и издателей в течение не менее чем четырнадцати лет с момента первой публикации. К 1783 году три штата уже приняли свои статуты авторского права ещё до резолюции Конгресса, а в течение последующих трёх лет подобные статуты были приняты в оставшиеся штатах, исключением стал Делавэр. Семь из тринадцати штатов приняли Статут королевы Анны и резолюцию Конгресса федерации. После этого авторы в этих штатах могли продать издательствам право на издание произведений сроком на 14 лет, а по его истечении, продлить ещё на столько же. В пяти оставшихся штатах авторские права действовали четырнадцать лет и двадцать один год без права продления.

Закон об авторском праве 

На Филадельфийском конвенте в 1787 году Джеймс Мэдисон (представитель от Вирджинии) и Чарльз Коутсуорт Пинкни (представитель от Южной Каролины) представили предложения, которые позволили бы Конгрессу полномочия выдавать авторские права в течение ограниченного времени. В итоге это предложение перелилось в пункт об авторском праве Конституции Соединённых Штатов Америки. После принятия Конституции, Конгресс подготовил Закон об авторском праве, принятым в 1790 году. Закон предоставлял авторам исключительное право на публикацию и продажу «карт, графиков и книг» сроком на 14 лет. Срок мог быть продлён ещё на 14 лет, если автор был ещё жив. За исключением положения о картах и схемах Закон об авторском праве 1790 года почти дословно копировал текст Статута королевы Анны.

Законопроект обсуждался и прошёл во Второй Сессии Конгресса, созываемой 4 января 1790 года. Он был подписан как закон от 31 мая 1790 первым президентом США Джорджем Вашингтоном, и опубликован в полном объёме на всей территории страны вскоре после этого. По современным меркам закон был маленьким по объёму, он поместился в одной колонке в бостонской газеты . Текст закона описывает только книги, карты и графики. Хотя музыкальные произведения не были упомянуты в тексте закона и не будут объектом авторского права до принятия Закона об авторском праве 1831 года, они регистрировались как книги. Закон также не упоминал картины и рисунки, которые не были объектами авторского права до вступления в силу Закона об авторском праве 1870 года.

Положения 

Большая часть закона была позаимствована из британского Статута королевы Анны. Первые положения двух законов практически идентичны. Оба закона в обязательном порядке требуют регистрации авторских прав, чтобы получить защиту при их нарушении. Также оба закона требуют от регистрирующего копию его работы на хранение в национальные библиотеки, в Библиотеку Конгресса в США и библиотеки Оксфордского и Кембриджского университетов в Великобритании. И в британском Статуте и в американском Законе срок охраны интеллектуальной собственности составлял 14 лет с возможностью продления, однако в год вступления в силу Закона в США (1790), все опубликованные до этого работы получили 21-летний срок охраны с момента публикации без возможности продления.

География деятельности 
Закон об авторском праве 1790 года применялся исключительно к гражданам Соединённых Штатов. Иностранцам и произведениям, напечатанным за пределами США не могла быть оказана никакая защита авторских прав вплоть до принятия Закона о международном авторском праве 1891 года. Чарльз Диккенс жаловался на дешёвые американские подделки его книг, за которые он не получал никаких отчислений.

Федеративность закона 

Произведения получали защиту авторским правом в соответствии с федеральным законом только в том случае, если автором соблюдались установленные законом , такие как уведомления об авторских правах. Если формальности не соблюдались, работа переходила в общественное достояние. В 1834 году в Верховном суде было рассмотрено дело . Возможность регулирования авторского права общим правом штатов судьями под сомнение не ставилась, так как не было единогласного мнения по поводу существования федерального общего права. В решении суда авторское право представляло собой законодательную монопольную привилегию, которая направлена на получение автором выгоды от своей работы в течение определенного времени.

См. также 
 Авторское право в США
 История авторского права в США

Примечания

Ссылки 

Законы США
1790 год в праве
1790 год в США
Появились в 1789 году в США
Законы об авторском праве в США